

Geografia 
 Faris – ex comune della Grecia
 Faris Island – isola del Canada

Persone 
 Abu 'Inan Faris – sultano del Marocco
 Anna Faris – attrice statunitense
 Kelly Faris – cestista statunitense
 Peter Faris – avvocato e blogger australiano
 Muhammad Ahmed Faris – cosmonauta siriano
 Sean Faris – attore e modello statunitense
 Valerie Faris – regista statunitense

Altro 
 Faris – nome proprio di persona maschile arabo